Dieser Artikel enthält die Kader der 16 Nationalmannschaften bei der Copa América Centenario 2016 in den USA. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América Centenario/Spiele.

Gruppe A

Costa Rica 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  José Pekerman

Paraguay 

Trainer:

USA 

Trainer:

Gruppe B

Brasilien 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:   Gustavo Quinteros

Haiti 

Trainer:

Peru 

Trainer:

Gruppe C

Jamaika 

Trainer:

Mexiko 

Trainer:

Uruguay 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe D

Argentinien 

Trainer:

Bolivien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

Panama 

Trainer:

Legionäre 
Von den 368 Spielern, welche in die Kader für die Copa América Centenario berufen wurden, spielen 234 Spieler (63,59 %) bei einem Club im Ausland. Mit 34 Spielern (9,24 %) stellen die englischen Ligen (inklusive der Mannschaften aus Wales) die meisten Spieler, gefolgt von Spanien mit 30 Spielern (8,15 %). Die meisten Legionäre in einer Nationalmannschaft stellt Haiti. Nur einer von 22 Spielern spielt im eigenen Land Fußball, was einen Legionärsanteil von 95,65 % ausmacht. Mit lediglich vier Legionären (17,39 %) stellt Bolivien die wenigstens Spieler auf, die im Ausland spielen. Die deutschen Ligen stellten für die Copa 10 Spieler (2,72 %) ab.

Weblinks 
Kader auf der Offiziellen Website des Turniers (englisch)

Kader 2016
Kaderliste